Racherting ist der Ortsname von

 Racherting (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Racherting (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern